Ринглебен (Артерн) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Ринглебен (Гебезее) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.